Гали́на Ле́бедева:
 Лебедева, Галина Анатольевна (род. 1963) — советская и российская волейболистка.
 Лебедева, Галина Владимировна (1938—2014) — русская детская писательница и поэтесса, сценаристка. 
 Лебедева, Галина Евгеньевна (1937—2021) — советский и российский историк-византинист, профессор СПбГУ.
 Лебедева, Галина Михайловна (род. 1949) — российская актриса, заслуженная артистка России.